Харчиково — деревня в Мценском районе Орловской области России. Входит в состав Башкатовского сельского поселения.

География 
Деревня находится в северной части Орловской области, в лесостепной зоне, в пределах центральной части Среднерусской возвышенности, на левом берегу реки Оки, на расстоянии примерно 14 километров (по прямой) к западу-юго-западу (WSW) от города Мценска, административного центра района.

Климат характеризуется как умеренно континентальный с умеренно морозной зимой и теплым, иногда жарким летом. Средняя многолетняя температура самого холодного месяца — января, составляет −9,4°С, температура самого теплого +19°С.
Часовой пояс

Население

Примечания 

Населённые пункты Мценского района